ACU es un acrónimo que puede hacer referencia a:

 Army Combat Uniform: uniforme estadounidense de combate.
 Automatic Call Unit: unidad de llamada automática.
 Automóvil Club del Uruguay: miembro de la FIA.
 Aeropuerto Achutupo: un aeropuerto en Achutupo (Panamá), cuyo código IATA de aeropuerto es ACU.
 American Conservative Union: organización estadounidense.
 Assassin's Creed Unity

Siglas